— разрушенный японский средневековый замок в районе Кидзанмати города Хита, префектура Оита, Япония. Наиболее популярное название замка — . Он был построен в 1592 году усилиями Мияги Томоёри, вассала Тоётоми Хидэёси. В 1596 году замок перешёл к Мори Такамасе, который укрепил его и возвёл к нему пятиярусную тэнсю. Замок Хинокума был разрушен по приказу сёгуната Токугава в 1616 году. В настоящее время на месте разрушенного замка расположен .

Примечания

Ссылки 
 Краткая информация о замке Хинокума 

Замки Японии